Middletown est le nom des villes suivantes :

États-Unis 
 Middletown (Connecticut) ;
 Middletown (Delaware) ;
 Middletown (Californie) ;
 Middletown (Illinois) ;
 Middletown (Indiana) ;
 Middletown (Iowa) ;
 Middletown (Kentucky) ;
 Middletown (Maryland) ;
 Middletown (Michigan) ;
 Middletown (Missouri) ;
 Middletown (New Jersey) ;
 État de New York :
 Middletown (comté de Delaware),
 Middletown, village dans le comté d'Orange,
 , ancien village ;
 Middletown (Ohio) ;
 Pennsylvanie :
 Middletown (comté du Dauphin),
 Middletown (Northampton County, Pennsylvanie) ;
 Middletown (Rhode Island) ;
 Middletown (Virginie).

Voir aussi 
 Middletown, un film de 2006 avec Eva Birthistle (Caroline)

Homonymie
Homonymie de localités aux États-Unis